Becali:
 George "Gigi" Becali (1958, Zagna, județul Brăila), patronul echipei Steaua București
 Ioan Becali, un om de afaceri și impresar român de fotbal
 Victor Becali

Nume de familie românești